Улица Скури́дина — название улиц в различных городах России.

 Улица Скуридина — улица в Магадане.
 Улица Скуридина — улица в Ломоносове (Санкт-Петербург).